Бевърли може да се отнася за:
 Градове
 Бевърли (Масачузетс), САЩ
 Бевърли (Англия)
 Бевърли (Ню Джърси), САЩ
 Бевърли (Западна Вирджиния), САЩ
 Бевърли (Охайо), САЩ

 Други
 Бевърли (Чикаго), район на Чикаго, САЩ

Вижте също 
 Бевърли Хилс